2 miejscowości w Polsce:
 Grodzie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Grodzie – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi

Zobacz też 
 Gródź